Choden steht für:
 Choden, Angehörige einer tschechischen Volksgruppe

Choden ist der Name folgender Personen:

 Tashi Choden (* 1998 oder 1999), bhutanische Schönheitskönigin
 Tshering Choden (* 1979), bhutanische Bogenschützin